Atmosphere kan syfta på:

Atmosphere (musiksingel) – en sång och maxisingel av gruppen Joy Division
Atmosphere (musikgrupp) – en hiphopduo från Minneapolis i delstaten Minnesota i USA
Atmosphere SC – en dansgrupp från Karlstad och Stockholm

sl:Atmosfera (razločitev)